

Geografia
India – stato dell'Asia meridionale
Subcontinente indiano – insieme di stati che occupa la parte centromeridionale dell'Asia

Letteratura
India – opera storico-geografica scritta da Arriano

Persone
India – nome d'arte dell'attrice pornografica statunitense Shamika Brown
La India – pseudonimo della cantante portoricana Linda Viera Caballero

Storia
India – provincia dell'Impero achemenide

Altro
India – film del 1958 diretto da Roberto Rossellini
India – prenome femminile
 India – album degli Xandria del 2005
 India – motonave italiana
Classe India – nome in codice NATO della classe di sottomarini sovietici Progetto 940 Lenok
Lettera I –  nell'alfabeto fonetico NATO

Pagine correlate 
Indie